Тегюльтя () — село (ранее — посёлок) в Амгинском улусе Якутии России. Входит в состав Амгино-Нахаринского наслега. Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, по левому берегу реки Амга, вблизи места впадения в неё притока Тенгютте.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 170 км, до центра наслега — с. Оннёс — 89 км.

Одна улица: Лягинская.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Амгино-Нахаринский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 13 человек мужчин — 8, женщин — 5 (61,5 и 38,5 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 34 % от общей численности населения в 9 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Транспорт 
Зимник. Водный транспорт

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга